Теребени — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Болгатовской волости.

География 
Расположена в 30 км к северо-востоку от города Опочка и в 4 км к северо-востоку от деревни Болгатово.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 75 человек.

История 
В деревне Теребени сохранилась деревянная Воскресенская церковь XVIII века с двумя приделами — Варваринским и Знамения. Погост Теребени и Воскресенская церковь упоминаются в псковских писцовых книгах конца XVI в. Первое известное описание церкви относится к 1764 г. Она значится в Псковской епархии Опочецкого заказа, Теребенского погоста при реке Теребенке.
Неподалеку от Теребеней находится имение Голенищевых-Кутузовых — Ступино (ныне не сохранившееся). На кладбище возле храма сохранился родовой склеп помещиков Львовых, могилы помещиков Карауловых и несколько древних каменных крестов.

Храм Воскресения Христова 
Церковь погоста Теребени выстроена в 1757 году, храм типа «восьмерик на четверике», безстолпный, на каменном фундаменте, рублен «в лапу», деревянный с многоярусной шатровой колокольней. Под храмом склеп родителей фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова.

Центральный придел во Имя Светлого Христова Воскресения освящён в 1791 году, его стены обиты парусиной в 19 веке.

Иконостас центрального придела повторяет контурно фасад Собора Петра и Павла в Петербурге. Построен храм отцом фельдмаршала М. И. Кутузова — Илларионом. Два придела в храме: во имя иконы Божией Матери Знамение и великомученицы Варвары.

В 1778 году освящен Варваринский придел и Знамения, возможно, он был Петровским. В подцерковье храма усыпальница родителей М. И. Кутузова — Иллариона Матвеевича Голенищева-Кутузова (1717—1784) и его жены Анны Илларионовны.
Церковь Воскресения Словущего, Опочецкий район, д. Теребени.

Храм действующий, с 1989 по 9 августа 2014 года настоятель иерей Георгий Мицов.

С августа 2016 года настоятелем назначен иерей Николай Дзык.

Примечания

Ссылки 
 Церковь Воскресения Словущего, Опочецкий район

Населённые пункты Опочецкого района